Elvis Brajković (Rijeka, 12 de junho de 1969) é um treinador e ex-futebolista profissional croata que atuava como defensor.

Carreira 
Elvis Brajković integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Rijeka
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996